Tespíades (filles de Tespi)
 Tespíades (Muses)